Dmitri Selenin ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Konstantinowitsch Selenin (1878–1954), russischer Ethnograph
 Dmitri Wadimowitsch Selenin (* 1962), russischer Politiker